Das European Indoors 1987 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der World Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 24. Oktober bis 1. November 1987 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Hana Mandlíková mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Nathalie Herreman / Pascale Paradis mit 6:3, 2:6 und 6:3 gegen Jana Novotná / Catherine Suire.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Wta